Das Kap Erimo (jap. , Erimo-misaki) ist die Südspitze des Hidaka-Gebirges und zugleich südöstlichste Spitze der japanischen Insel Hokkaidō.

Geographische Lage 
Das bis zu 60 Meter hoch aufragende Kap liegt südöstlich der namensgebenden Stadt Erimo im Landkreis Horoizumi in der Unterpräfektur Hidaka. Es ist Teil des Hidaka-Sanmyaku-Erimo-Quasi-Nationalparks.

Klima 
In der Nähe des windumtosten Kaps treffen Warm- und Kaltfronten aufeinander und sorgen für mehr als einhundert Nebeltage im Jahr.

Aufgrund seiner Lage herrschen um das Kap an 290 Tagen im Jahr starke Winde mit Geschwindigkeiten von 36 km/h und mehr.

Sehenswürdigkeiten 

Das Kap mit einem 1889 errichteten Leuchtturm wird im Jahr von mehr 400.000 Touristen besucht.

Landesweit bekannt ist das Kap Erimo durch das gleichnamige Enka-Lied von Shin’ichi Mori.

Dem Wind ist hier ein eigenes Museum, das „Haus des Windes“ (, Kaze no Yakata), gewidmet, an dem man Winde mit einer Stärke von 25 m/s = 90 km/h erleben kann.

Flora und Fauna

Fauna 
Am Kap Erimo lebt eine Population Kurilenseehunde (Phoca vitulina stejnegeri), eine gefährdete Unterart des Seehunds aus der Gattung der Echten Hundsrobben. In den 1940er Jahren lag der Bestand am Kap bei 1.500 Exemplaren. 1986 schrumpfte die Zahl auf nur noch 350 Tiere. Im Jahre 2004 erholte sich der Bestand auf eine Anzahl von 905 Exemplaren. Früher wurden die Seehunde erbarmungslos von Fischern und Jägern abgeschossen, heute haben sich zwar die Bestände in einem großen Bereich des Verbreitungsgebietes erholt, als Hauptgefährdung gelten aber noch immer die Fischernetze, in denen sich die Tiere verfangen und dann verenden.

Weblinks 

 Japan National Tourist Organization (engl.)
 Küstengewässer um das Kap Erimo (engl.)

Einzelnachweise 

Geographie (Präfektur Hokkaidō)
Erimo
Erimo
Erimo (Hokkaidō)